Whitrow ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Whitrow (1937–2017), britischer Theater- und Filmschauspieler
 Gerald James Whitrow (1912–2000), britischer Mathematiker, Kosmologe und Wissenschaftshistoriker